Лос Пердидос има више значења:

 Лос Пердидос (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Пердидос (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику